Лей — назва грошової одиниці у Молдові та у Румунії
 Лей — прізвище
 Лей або Лой — провінція в Таїланді